Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Західної Сахари (Північна Африка). У список не включені регіонально зниклі види.

Із 58 зазначених в таблиці видів, 1 знаходиться під критичною загрозою зникнення, 5 перебувають під загрозою зникнення, 3 є уразливими, 2 перебувають в стані близькому до загрозливого.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Західна Сахара
Фауна Західної Сахари